Lacara puede referirse a:

 Lácara, pédanía del municipio español de Montijo, en Extremadura.
 Un sinónimo del género botánico Campanula.